Русско-польская война:

 Польский поход Владимира Святославича
 Киевский поход Болеслава I
 Польский поход Ярослава Мудрого
 Киевский поход Болеслава II
 Война за объединение Галицко-Волынского княжества
 Краковский поход Льва Даниловича
 Русско-польская война (1577—1582) (Ливонская
 Русско-польская война (1609—1618)
 Смоленская война
 Русско-польская война (1654—1667)
 Война за польское наследство
 Барская конфедерация
 Русско-польская война (1792)
 Восстание Костюшко
 Польское восстание (1830)
 Польское восстание (1863—1864)
 Советско-польская война
 Польский поход Красной армии (1939)

См. также 
Русско-польские войны